La Femme et le Pantin (1898), roman de Pierre Louÿs ;
 La Femme et le Pantin (1910), pièce de théâtre de Pierre Louÿs et Pierre Frondaie ;
  (), film américain de Reginald Barker ;
 La Femme et le Pantin (film, 1929), film français de Jacques de Baroncelli ;
 La Femme et le Pantin (film, 1935) (The Devil is a Woman), film américain de Josef von Sternberg ;
  (Laabet el sitt), film égyptien de  avec Tahia Carioca
 La Femme et le Pantin (film, 1959), film français de Julien Duvivier ;
 La Femme et le Pantin (téléfilm, 1990), téléfilm franco-espagnol de Mario Camus ;
 La Femme et le Pantin (téléfilm, 2006), téléfilm français d'Alain Schwarzstein avec Roger Hanin et Mélissa Djaouzi.

Voir aussi 
 Cet obscur objet du désir (1977), film de Luis Buñuel, autre adaptation du roman La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs.